Mexieulepis är ett släkte av ringmaskar. Mexieulepis ingår i familjen Eulepethidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Mexieulepis